EQM peut désigner :
 erreur quadratique moyenne, une mesure de précision ;
 , une société d'ingénierie environnementale et d'assainissement américaine.